Barbaranesi – abitanti di Barbarano Mossano
Barbaranesi – abitanti di Barbarano Romano
Barbaranesi – abitanti di Barbarano Vicentino
Barbaranesi – abitanti di Barbarano del Capo